La Coppa delle Fiere 1967-1968 è stata la decima edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal , che sconfisse in finale il . Fu la prima vittoria di una squadra inglese in questa competizione, dopo quattro finali perse.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno 

, ,  e  passano direttamente ai quarti di finale.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
Edizioni della Coppa delle Fiere